bełt – pocisk kuszy
 batalion Bełt – oddział walczący w powstaniu warszawskim
 bełt – demon w mitologii słowiańskiej
 bełt – jedno z wielu określeń taniego wina
Zobacz też:
 Wielki Bełt
 Mały Bełt
 Bełty